Кашалот — крупнейший из зубатых китов, единственный современный представитель семейства кашалотовых.

Техника и вооружение 
 РХМ «Кашалот» — советская разведывательная химическая машина, созданная на базе многоцелевого легкобронированного тягача МТ-ЛБ.
 «Кашалот» — подводная лодка типа «Нарвал» Российского Императорского флота.
 К-322 «Кашалот» — советская и российская атомная подводная лодка 971У «Щука-Б».
 «Кашалот» — американский комплекс водолазного оборудования производства компании «Вестингауз Электрик».
 «Кашалот» — советский гидроакустический комплекс, разработанный для поиска затонувших кораблей.
 «Кашалот» — советская автономная глубоководная станция военного назначения (проект 1910).

Примечания

См. также 
 Карликовый кашалот
 Малый карликовый кашалот